Le cosmophone est un instrument de musique créé et développé par Patrice Moullet. Il s'agit plus précisément d'un instrument électroacoustique à cordes frottées, constitué d'une viole de gambe contemporaine en aluminium.

Cosmophone est également le nom d'un détecteur pédagogique de particules issues de rayons cosmiques qui sont matérialisées en forme de sons, synthétisés en temps réel, à l'intérieur de l'espace de détection. Le cosmophone rend ainsi perceptibles les particules (en particulier les muons) d'origine cosmique qui traversent chaque endroit à la surface de la terre, moyennant son installation électro-acoustique. En dehors du fonctionnement purement pédagogique illustrant les passages de muons, le cosmophone peut également servir de support ou de source d'inspiration pour des concerts contemporains. Le caractère stochastique des rayons cosmiques fait qu'aucun concert ne peut être identique à un autre et demande une grande capacité d'improvisation et d'adaptation de la part des musiciens qui l'utilisent ou l'accompagnent.

Ce cosmophone, issu de la vulgarisation de la physique des particules, a été inventé par le chercheur Claude Vallée, et conçu et construit pour la première fois par une équipe composée de chercheurs et ingénieurs du Centre de physique des particules de Marseille (CPPM) et du Laboratoire de Mécanique Acoustique (LMA) du CNRS.

Enfin, Cosmophone est également un groupe rock aux accents jazz, electro et pop dont le répertoire est constitué de compositions originales. Le groupe est basé à Trois-Rivières (Québec).

Notes

Voir aussi 
 Patrice Moullet
 Site grand public du cosmophone 
 http://cosmophone.bandcamp.com/